KZN – Krajowy Zasób Nieruchomości
 KZN – oznaczenie portu lotniczego Kazań
 K. z. n. – kłębuszkowe zapalenie nerek
 kzn. – skrót od kaznodzieja